Еффінгем (округ, Джорджія) 
Еффінґгем (округ, Іллінойс)